Marynowo bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Marynowo (Ostróda) (bis 1945: Marienhof, Kreis Osterode, Ostpreußen), Wohnplatz der Gmina Ostróda in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Marynowo (Sejny), Dorf der Gmina Sejny in der Woiwodschaft Podlachien